

Persone 
 Charles Simons (1906-1979) – calciatore belga
 Charles-Mathias Simons (1802-1874) – politico lussemburghese
 Eva Simons (1985–vivente) – cantante olandese
 Ida Simons (1911-1960) – pianista e scrittrice olandese
 James Harris Simons (1938–vivente) – matematico statunitense
 Joseph Simons (1594-1671) – drammaturgo e gesuita inglese
 Judikje Simons (1904-1943) – ginnasta olandese
 Menno Simons (1496-1561) – teologo olandese
 Paullina Simons (1963–vivente) – scrittrice russa naturalizzata statunitense
 Pierre Simons (1538-1605) – vescovo cattolico belga
 Simone Simons (1985–vivente) – cantautrice olandese membro degli Epica
 Timmy Simons (1976–vivente) – calciatore belga

Altro 
 Roscoe Simons – personaggio dei fumetti